Los policotílidos (Polycotylidae) son una familia de plesiosaurios del Cretácico, emparentada con los Elasmosauridae. Se le conocen como falsos pliosaurios.

Poseían cuellos cortos y cabezas alargadas, similares a los de los pliosaurios, pero varios estudios filogenéticos han indicado que comparten muchas más características con las familias Plesiosauridae y Elasmosauridae. Se han encontrado restos fósiles en Nueva Zelanda, Australia, Japón, Marruecos, Estados Unidos, Canadá, la antigua Unión Soviética y Sudamérica.

Filogenia 
Cladograma según el análisis de Albright, Gillette & Titus (2007).

Cladograma según Ketchum y Benson (2010).

Cladograma de las relaciones de los policotílidos según Ketchum & Benson, 2011.

Referencias

Enlaces externos 
 Palæos: The Vertebrates, Lepidosauromorpha: Cryptocleidoidea: Tricleidia
Sea Monsters:A Prehistoric Adventure

Plesiosaurios del Cretácico